Zkratka REM může mít více významů:

 R.E.M. – americká rocková skupina
 REM – fáze spánku
 příkaz pro „zakomentování“ (z anglického  – poznámka) řádku v dávkových souborech, ve zdrojových souborech v programovacím jazyku BASIC etc.
 rem (jednotka) – (zkratka roentgen equivalent in man, česky biologický ekvivalent röntgena) je zastaralá jednotka radioaktivity, byla nahrazena jednotkou sievert; 1 rem = 0,01 Sv
 rastrovací elektronový mikroskop
 Rem – šinigami v seriálu Death Note
 REM – zkratka francouzské strany La République En Marche!